Dürnau névvel a következő cikkek találhatók:
Dürnau, település Németországban, Baden-Württenbergben, a Göppingeni járásban
Dürnau, település Németországban, Baden-Württenbergben, a Biberachi járásban